Desiderata (von lateinisch desideratum „gewünscht“) steht für:

 Desiderata (Gedicht) von Max Ehrmann (1927)
 (344) Desiderata, Asteroid des Hauptgürtels
 Desiderata, „gewünschte Dinge“, Plural von Desiderat

Person:
 Desiderata (Langobardin), eine Tochter des Langobardenkönigs Desiderius und zeitweilige Ehefrau Karls des Großen

Siehe auch:
 Desideria (weiblicher Vorname)
 Desiderat